Луис Фон Ан (род. 1978) — гватемальский предприниматель и учёный. Специалист в области краудсорсинга.

Получил степень бакалавра в 2000 году в Университете Дьюка, магистра в 2003 году и доктора философии в области информатики в 2005 году в Университете Карнеги — Меллон.

Участвовал в создании Капча (для компании Yahoo!), ESP игры (лицензирована компании Google), reCAPTCHA (в 2009 году куплена Google) и Duolingo.

Награды и отличия 
 Стипендия Мак-Артура (2006) (500 тысяч долларов)
 Назван в "Бриллиантовой десятке" 2006 года журнала Popular Science
 Microsoft New Faculty Fellow (2007) (200 тысяч долларов)
 TR35 (2007)
 Стипендия Паккардов (2009) (875 тысяч долларов)
 Премия имени Грейс Мюррей Хоппер (2011)
 PECASE (2011)
 Lemelson–MIT Prize (2018)

Примечания

Ссылки 
 Статья об успехе reCAPTCHA
 На сайте TED 
 Список публикаций 

Выпускники университета Дьюка
Выпускники Университета Карнеги — Меллона
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии имени Грейс Мюррей Хоппер
Лауреаты премии Лемельсона